Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Phinée le devin, roi de Salmydessos en Thrace ;
 Phinée fils de Bélos, prétendant d'Andromède pétrifié par Persée.
 Dans l'Ancien Testament, Phinée ou plus souvent Phinées est le troisième grand prêtre des Hébreux, fils d'Éléazar, petit-fils d'Aaron.